Highgate – dzielnica Londynu
 Highgate – miasto w USA
 Highgate – miasto na Jamajce